Изиньи-сюр-Мер () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Байё. Население кантона на 2006 год составляло 9992 человек.

Код INSEE кантона 1420. Всего в кантон Изиньи-сюр-Мер входило 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Изиньи-сюр-Мер.

Коммуны кантона 

Аньер-ан-Бессен — население 63 чел.
Канши — население 206 чел.
Кардонвиль — население 100 чел.
Картиньи-л’Эпине — население 296 чел.
Кастийи — население 263 чел.
Криквиль-ан-Бессен — население 182 чел.
Дё-Жюмо — население 76 чел.
Англькевиль-ла-Персе — население 93 чел.
Жефос-Фонтене — население 136 чел.
Гранкан-Мези — население 1757 чел.
Изиньи-сюр-Мер — население 2755 чел.
Ла-Камб — население 609 чел.
Ла-Фоли — население 114 чел.
Лез-Убо — население 224 чел.
Лизон — население 472 чел.
Лонгвиль — население 252 чел.
Монфревиль — население 103 чел.
Нёйи-ла-Форе — население 464 чел.
Османвиль — население 580 чел.
Сент-Маргерит-д’Эль — население 756 чел.
Сен-Жермен-дю-Пер — население 142 чел.
Сен-Маркуф — население 93 чел.
Сен-Пьер-дю-Мон — население 78 чел.
Вуйи — население 178 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос